Dark Train: Coupe est un futur jeu vidéo de type visual novel de Paperash Studio. C'est une préquelle de Dark Train . Le jeu a été annoncé le 16 mai 2017.

Développement 
Le jeu a été annoncé le 16 mai 2017 lors du lancement de la campagne Steam Greenlight.

Système de jeu 
Le jeu est opposé au train noir original. Alors que Dark Train était un jeu d'aventure non textuel, Dark Train: Coupe est un visual novel raconté à travers des dialogues et du texte. Le joueur a parfois l'occasion de prendre une décision qui influencera la progression du jeu et éventuellement la fin. Le jeu lui-même n'est pas linéaire. L'ensemble du jeu est censé être textuel.

Trame 
Le personnage principal est Ann Tagrezbung avant de devenir un calmar mécanique. L'ensemble du jeu se déroule à Border City.

Références 

Jeu vidéo d'horreur
Jeu Windows
Fiction avec fins alternatives
Jeu vidéo développé en Tchéquie
Jeu Unity
Jeu Steam Greenlight
Jeu vidéo steampunk
Jeu vidéo indépendant
Art game
Visual novel